Biografies:
 Sant Ponç de Cimiez, bisbe i màrtir, amb festivitat el 14 de maig (l'11 de maig a Catalunya)
 Sant Ponç de Girona, llegendari bisbe de Girona, celebrat el 31 de maig 
 Sant Ponç de Pradleves, màrtir de la Legió Tebana el 14 de maig 
 Sant Ponç de Roda, bisbe de Roda de Ribagorça, festejat el 12 de setembre
 Botànica: Ramell de Sant Ponç, arbust de la família asteraceae
 Toponímia:
 Pantà de Sant Ponç, embassament del Cardener al Solsonès
 Cantó de Sant Ponç de Tomièiras, cantó francès del departament de l'Erau, a la regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Bosc de Sant Ponç, pineda dels poble de Sant Just i Joval i Navès, a la comarca del Solsonès 
 Orografia:
 Serra de Sant Ponç, serra al municipi de Sobremunt a la comarca d'Osona
 Serrat de Sant Ponç (Montclar), muntanya de 820 metres de Montclar a la comarca del Berguedà 
 Serrat de Sant Ponç (Sant Julià de Vilatorta), muntanya de 655 metres de Sant Julià de Vilatorta a la comarca d'Osona 
 Entitats de població:
 Sant Ponç de Tomièiras, municipi francès a l'Erau, Llenguadoc-Rosselló
 Sant Ponç (Girona), entitat de població del municipi de Girona
 Sant Ponç (Clariana de Cardener), entitat de població del municipi de Clariana de Cardener (Solsonès)
 Sant Ponç (Sallent), antic nom de la vila de Sallent
 Esglésies:
 Catedral de Sant Ponç de Tomièiras, antiga abadia al municipi francès de Sant Ponç de Tomièiras (Erau, Llenguadoc-Rosselló)
 Capella de Sant Ponç és una pàgina de desambiguació.
 Capella de Sant Ponç de Tordera, bé cultural d'interès local del municipi de Tordera (Maresme) propera a la urbanització d'Àgora Park
 Capella de Sant Ponç del Papiol està situada a L'Arboç.
 Capella de Sant Ponç de Sant Celoni, capella de Sant Celoni, (Vallès Oriental)
 Sant Ponç de Corbera''', església romànica del municipi de Cervelló (Baix Llobregat)